Газокислородное рафинирование — процесс получения низкоуглеродистых и (или) азотсодержащих сталей. Позволяет получать низкую концентрацию углерода в сталях и сплавах, в том числе и в составе которых есть элементы с высоким сродством к кислороду как например хром, алюминий, и т. п.

Дополнительным преимуществом метода является возможность легирования стали азотом из газовой фазы. После расплавления как правило в электродуговой печи металл затем перемещается в конвертер нижнего дутья, где подвергается трем шагам очистки: обезуглероживанию, восстановлению и десульфурации, а при необходимости и легирования металла азотом.

Коррозионностойкая сталь произведенная методом газокислородного рафинирования более чиста от неметаллических включений и остаточных примесей цветных металлов, чем выплавленная классическим электро-металлургическим способом.

Литература 
 Ю. А. Нефедов, А. В. Рабинович, Ю. В. Садовник Разработка и промышленное освоение технологии выплавки коррозионностойких сталей методом газокислородного рафинирования (ГКР). // Современные проблемы металлургии, — Днепропетровск: Системные технологии, — 1999, — С.112-132.
 Разработка малоникелевой коррозионно-стойкой стали для литья и технология её производства методом газокислородного рафинирования [Текст] / Ю. Н. Таран, Ю. А. Нефедов, А. В. Рабинович и др. // Проблемы спец. электрометаллургии. — 1995. — № 4. — С.54-57.
 Исследование возможности уменьшения содержания никеля в стали типа Х18Н10 при сохранении её технологической пластичности. А. В. Рабинович, Ю. В. Садовник, Ю. С. Венец, Г. А. Буряковский, В. Г. Кнохин, Л. Н. Король, Н. С. Кирвалидзе // Сталь, — 2002 г., — № 6. — С.75-77.
Получение высококачественных труб из металла газокислородного рафинирования / Шепель Г. Г., Буряк Т. Н., Вахрушева В. С., Рабинович А. В., Садовник Ю. В., Нефедов Ю. А. // Металл и литье Украины. – 2009. - №3. – С.23-24.

Производство стали